Éric II Emune (« le Mémorable ») est roi de Danemark de 1134 à 1137.
 Éric II Presthatar (« l'Ennemi des prêtres ») est roi de Norvège de 1280 à 1299.
 Éric II est duc de Schleswig de 1312 à 1325.
 Éric II est duc de Poméranie-Wolgast de 1457 à 1474.